Унидад Абитасионал КТМ има више значења:

 Унидад Абитасионал КТМ (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Унидад Абитасионал КТМ (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику